Пьяный корабль () — стихотворение французского поэта Артюра Рембо, написанное в конце лета 1871 в Шарлевиле.

Одно из самых известных и значительных произведений Рембо, и одно из немногих, которыми он сам был доволен.

Стихотворение 
Стихотворение состоит из 25 катренов александрийского стиха с перекрестной рифмовкой и намеренно расшатанным ритмом. Написано от имени корабля, сорванного с якоря и носящегося по свету по воле волн и ветров.

Перед взором поэта проходит череда фантасмагорий, яростные бури «в темных глазницах морей», каскады молний «из пылающих ям черно-синих небес», таинственные и зловещие прибрежные леса, «где глазами людей леопарды глядят», и отчаянная мечта о великолепии могущества:

В конце — лишь разочарование и желание добраться хоть до какой-нибудь пристани.

Написав это гениальное стихотворение в 17 лет, Рембо предсказал в нём собственную судьбу, полную скитаний и странствий, закончившихся жизненным крахом и смертью в старинной европейской гавани.

Впервые было напечатано без ведома автора в журнале «Лютеция» (Lutèce) в номере от 8—9 ноября 1883, а затем в книге Верлена «Проклятые поэты» (1884).

Мнения 

Рембо, ныне признанный как один из первых поэтов-символистов и предтеча экспрессионизма, при жизни удостоился похвалы лишь со стороны немногих, таких же как он про́клятых поэтов, причем даже они осуждали его нарочитую асоциальность и хулиганство.

Читателей XIX века поражал неистовый напор и дикое буйство метафор, проносящихся от звездного сверкания до луж блевотины, и действительно способных навести на мысль о пьяных видениях, или наркотических галлюцинациях.

Истоки поэтического образа исследователи усматривают в Старом отшельнике поэта-парнасца Леона Дьеркса, Ветре с моря Малларме и в знаменитом Плавании Бодлера. При этом, в отличие от прежних поэтов, лишь сравнивавших героя с потерявшим управление кораблем, Рембо уже прямо отождествляет себя с судном и пишет от его имени: приём, ставший обычным только в XX веке.

Необычная и яркая образность «Пьяного корабля» отражает особую поэтическую концепцию Рембо, представлявшего поэзию как ясновидение.

Влияние 

Поэзия XX века прошла под знаком определяющего влияния этого Маленького Шекспира. Никто не способствовал в такой мере обогащению современной поэзии. Самый активный в сонме поэтов Уголка стола, он влил в поэзию новую, омоложенную кровь.

Влияние Рембо на поэзию XX века и в целом было огромным. «Пьяный корабль» вызвал ряд прямых подражаний, но мотивы этого стихотворения можно найти и в целом ряде оригинальных и значительных произведений последующего периода. Например, одним из наиболее известных русских стихотворений, в которых можно усмотреть влияние «Пьяного корабля», является «Заблудившийся трамвай» Николая Гумилёва.

Лео Ферре положил первые несколько строф на музыку и включил в свой альбом  (1982).

Русские переводы 

Первый полный (прозаический) перевод был опубликован в 1901 киевским филологом и философом А. Н. Гиляровым (1856—1938) в книге «Предсмертные мысли XIX века во Франции по её крупнейшим литературным произведениям», причём переводчик задался целью познакомить читателей с «безобразным произведением», наделённым лишь «отталкивающим своеобразием».

В том же Киеве в 1909 вышел неполный стихотворный перевод Владимира Эльснера. Самый ранний полный поэтический перевод принадлежит, по-видимому, Сергею Боброву (под псевдонимом Мар Иолэн): он выполнен в 1910-е гг. под заглавием «Пьяное судно» и при жизни переводчика опубликован не был.

В дальнейшем стихотворение переводили Владимир Набоков, Бенедикт Лившиц, Давид Бродский, Павел Антокольский, Леонид Мартынов, Александр Големба, Михаил Кудинов, Давид Самойлов, Юрий Кузнецов, Евгений Витковский, Евгений Головин, Юрий Лифшиц и другие.

Пьяный корабль в Париже 
В 2012 в Париже голландцем Яном Виллемом Брюинсом текст Пьяного корабля был нанесён на длинную стену здания на , недалеко от того места, где это стихотворение 30 сентября 1871 впервые было прочитано автором на собрании поэтической группы «Мерзкие братишки» ().

Примечания

Литература 
 Балашов Н. И. Рембо и связь двух веков поэзии // Рембо А. Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. — М., Наука, 1982.
 Гарин И. И. Проклятые поэты. — М., ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. — ISBN 5-275-00641-1

Ссылки 
 Пьяный корабль (Рембо)
 Пьяный корабль в переводе Е. Головина

Произведения Артюра Рембо
Поэзия Франции
Стихотворения 1871 года